

Niemcy 
 Friedrichsthal – dzielnica Bleicherode
 Friedrichsthal – dzielnica Grebenstein
 Friedrichsthal – dzielnica Oranienburga
 Friedrichsthal – dzielnica Schwerina
 Friedrichsthal – miasto w kraju związkowym Saara, w związku regionalnym Saarbrücken

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Paprotno

Zobacz też 
 Friedrichstal